Vole může být:

 lidově struma (medicína) – onemocnění štítné žlázy
 část trávicí soustavy ptáků, slepý zásobní vak, změkčí a natráví potravu, viz vole (ptáci)
 Vole (časopis), britský environmentální časopis
 Vole (Somerset), britská obec v Anglii v Somersetu
 vole (oslovení) – pejorativní oslovení, 5. pád slova vůl
 vole padni – karetní hra 
vole-část hmyzu

Externí odkazy